Malin kan syfta på:

 Malin – ett namn samt personer med namnet
 Linfärjan Malin – en färja

Geografi

Irland 
1 Malin (ort i Irland), Ulster, County Donegal,

Kina 
2 Malin (ort i Kina, Hunan), 
3 Malin (köping), Inre Mongoliet,

Tjeckien 
4 Malín, berg, Vysočina, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar